Schleichendes Gift ist der Name folgender Filme:

 Schleichendes Gift (1946), österreichischer Film von Hermann Wallbrück 
 Tatort: Schleichendes Gift, deutscher Fernsehfilm von Uwe Janson (2007)
 Die Landärztin – Schleichendes Gift, österreichischer Fernsehfilm von Thomas Nennstiel (2009)